Dobra Myśl – część dzielnicy Józefowiec w Katowicach.
 Dobramyśl – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie leszczyńskim, w gminie Osieczna.